
Molekulska formula -{C21H30O4}- se može odnositi na:

 Algeston, pregnanski steroid
 Kortikosteron, steroidni hormon
 Kortodokson